Nettoyage par le vide, film de Louis Feuillade de 1907 ;
 Nettoyage par le vide, film de Victor Saville de 1954.